Fatuk Laran (auch Fatuc Laran, Fatuklaran, Fato Claran, Fatuk Claran) bezeichnet:

 ein Dorf und Aldeia in Balibo Vila, Osttimor, siehe Balibo Vila
 ein Dorf und Aldeia in Fohoren, Osttimor, siehe Fohoren
 ein Dorf und Aldeia in Lactos, Osttimor, siehe Lactos